Фрисселл:

 Фрисселл — гора, расположенная на границе округов Личфилд (Коннектикут) и Беркшир (Массачусетс) .
 Фрисселл, Тони (1907—1988) — американский фотограф.